A Kováčová településnév jelentései:

 Kiskovácsvágása szlovákiai község szlovák neve a Rozsnyói járásban
 Kovácsfalva szlovákiai község szlovák neve a Zólyomi járásban